Cisneros (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Cisneros (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Palencia